Die ewige Tabelle der Veikkausliiga ist eine Rangliste aller Meisterschaftsspiele der finnischen Veikkausliiga seit ihrer Gründung 1990. Der Berechnung ist die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Die Spiele des Play-off-Systems der Saison 1990 sind nicht berücksichtigt.

Zum Ende der Saison 2015 ist HJK Helsinki Erster der ewigen Tabelle, die bisher 40 Mannschaften umfasst. HJK Helsinki ist auch die einzige Mannschaft, die an allen Spielzeiten seit 1990 teilgenommen hat. Der letzte Neuzugang sind die PS Kemi Kings, die in der Saison 2016 erstmals in der Tabelle vertreten sein wird.

Die Tabelle umfasst neben den aktuellen 12 Erstligisten auch 8 Zweitligisten, 7 Drittligisten, 3 Viertligisten und 1 Fünftligisten sowie 7 inzwischen aufgelöste Vereine. Dazu kommen Myllykosken Pallo -47 und Tampere United, dessen jeweilige Zukunft unklar ist.

Tabelle 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2016 in der Veikkausliiga. Die viertletzte Spalte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an, die drittletzte, wie oft der Verein seit Einführung der Veikkausliiga finnischer Meister wurde. Die vierte Spalte gibt an, wie viele komplette Spielzeiten der Verein schon in der Veikkausliiga gespielt hat.

 !! Titel !! derzeitige Liga(Saison 2016) !! Spielzeiten nach Kalenderjahren
 || data-sort-value=1| Veikkausliiga || 1990–
 || data-sort-value=8| keine || 1992–2014
 || data-sort-value=2| Ykkönen || 1990–96, 1998–2012
 || data-sort-value=2| Ykkönen || 1990–2000, 2003–2014
 || data-sort-value=1| Veikkausliiga || 1996–97, 1999–
 || data-sort-value=2| Ykkönen || 1991–98, 2002–15
 || data-sort-value=1| Veikkausliiga || 1991–2001, 2004–05, 2008–09, 2011,2013–
 || data-sort-value=1| Veikkausliiga || 1995–2002, 2006–
 || data-sort-value=1| Veikkausliiga || 1999–2010, 2012–
 || data-sort-value=2| Ykkönen || 1991–2004
 || data-sort-value=1| Veikkausliiga || 1990–1992, 1994, 2001–03, 2005–06,2008–
 || data-sort-value=4| Kolmonen(viertklassig) || 2000–10
 || data-sort-value=1| Veikkausliiga || 2005–
 || data-sort-value=3| Kakkonen || 2006–2014
 || data-sort-value=3| Kakkonen || 1990–95
 || data-sort-value=1| Veikkausliiga || 1990–96, 2015–
 || data-sort-value=3| Kakkonen || 1990–96
 || data-sort-value=9| 1998 aufgelöst || 1993–98
 || data-sort-value=2| Ykkönen || 2003–08, 2015
 || data-sort-value=9| 2006 aufgelöst || 2002–06
 || data-sort-value=2| Ykkönen || 2009–13
 || data-sort-value=9| 2004 aufgelöst|| 1999–2001, 2003
 || data-sort-value=3| Kakkonen || 1993–95, 1999
 || data-sort-value=1| Veikkausliiga || 2014–
 || data-sort-value=4| Kolmonen(viertklassig) || 2002–04
 || data-sort-value=9| 2004 aufgelöst || 1992, 1994
 || data-sort-value=9| 2013 aufgelöst || 1999–2000
 || data-sort-value=4| Kolmonen(viertklassig) || 1990–91
 || data-sort-value=2| Ykkönen || 2007, 2010
 || data-sort-value=3| Kakkonen || 2001
 || data-sort-value=1| Veikkausliiga || 1998, 2016–
 || data-sort-value=3| Kakkonen || 2004–05
 || data-sort-value=1| Veikkausliiga || 2015–
 || data-sort-value=4| Kolmonen(viertklassig) || 1990–91
 || data-sort-value=9| 2007 aufgelöst || 1997
 || data-sort-value=3| Kakkonen || 2007
 || data-sort-value=2| Ykkönen || 1990
 || data-sort-value=5| Nelonen(fünftklassig) || 1995
 || data-sort-value=9| 1992 aufgelöst || 1990
 || data-sort-value=1| Veikkausliiga || 2016–

Anmerkungen

Weblinks 
 Offizielle Website der Veikkausliiga

Einzelnachweise 

Veikkausliiga